Luci Juni Pacià (s. I aC), militar romà
 Pacià de Barcino, bisbe de Barcelona vers el 370, venerat com a sant